Llista d'asteroides del 363.001 al 364.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

363001-363100

363101-363200

363201-363300

363301-363400

363401-363500

363501-363600

363601-363700

363701-363800

363801-363900

363901-364000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (360001)-(365000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (360001-370000)